La 11.º legislatura del Parlamento de Malasia comenzó el 17 de marzo de 2004 cuando, tras realizarse elecciones federales, se constituyó el Dewan Rakyat (Cámara de Representantes). Fue la última de las ocho legislaturas seguidas en las que la coalición dominante Barisan Nasional (Frente Nacional) tuvo mayoría de dos tercios del legislativo, y la primera electa desde la renuncia de Mahathir Mohamad al cargo de primer ministro de Malasia el 31 de octubre de 2003. Contó además con la mayoría parlamentaria más abrumadora de la historia de Malasia, con un 90.41% de los escaños parlamentarios bajo el control del oficialismo al momento de comenzar. Se disolvió tempranamente el 13 de febrero de 2008, antes de cumplir cuatro años de duración, y se convocó a nuevas elecciones para marzo de ese año.

Contó con 219 diputados, listados en la siguiente ficha.

Conformación

Dewan Rakyat

Referencias 

Legislaturas de Malasia
Malasia en 2004